Toto je seznam obcí v departementu Côtes-d'Armor ve Francii:

Externí odkazy 
 

 
Côtes-d'Armor